{{Infobox Tournoi de squash
| nom                 = Championnat du monde 1998
| image               =
| Nom                 = ''PSA World Championship 1998| date                = 27 novembre au 5 décembre 1998
| lieu                =  Khalifa International Tennis and Squash Complex Doha, Qatar
| catégorie           = Championnat du monde
| N°1 mondial         =  Peter Nicol
| dotation            = 
| Siteweb             = 
| compétition précédente = 1997| compétition suivante   = 1999}}

Le championnat du monde de squash 1998  est l'édition 1998 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA'''). La compétition se déroule du 27 novembre au 5 décembre 1998 au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha au Qatar. Le Canadien Jonathon Power devient champion du monde en battant Peter Nicol en finale.

Têtes de série

Tableau final

Finales

Premiers tours

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 1998
 Championnats du monde de squash

1998
Squash masculin
Squash masculin 1998
Monde masculin 1998
Monde masculin
Sport au Qatar en 1998
Sport en novembre 1998
Sport en décembre 1998